Mackenrode – dzielnica gminy Landolfshausen, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Mackenrode – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld